Aldearrubia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldearrubia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldearrubia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar